IMS — аббревиатура.

 IMS ( — иерархическая СУБД производства корпорации IBM.
 
 IMS () — Международная ассоциация музыковедов.
 IMS () — спецификация передачи мультимедиа в электросвязи на основе протокола IP.
 IMS () — автодром в Индианаполисе, одна из широко известных трасс кольцевого авто- и мотоспорта.